San Ildefonso (poble), poble amerindi de Nou Mèxic
 Edificis:
 Colegio de San Ildefonso (Mèxic), edifici colonial a la Ciutat de Mèxic, antic col·legi jesuïta
 Colegio de San Ildefonso (Madrid), col·legi de Madrid, famós pels seus alumnes que canten els números de la Loteria espanyola 
 Palau Reial de La Granja de San Ildefonso, palau reial espanyol a la província de Segòvia 
 Entitats de població:
 Real Sitio de San Ildefonso, municipi de la província de Segòvia, cèlebre pel palau reial de La Granja
 San Ildefonso  o Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat) , barri obrer de Cornellà de Llobregat